Milena (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Caltanissetta
 Milena (voornaam), een meisjesnaam